Mitino – stazione della metropolitana di Mosca 
 Mitino – quartiere di Mosca